Een departement van Colombia, zie Guaviare (departement)
 Een rivier in Colombia, zie Guaviare (rivier)